Munte als Ortsname:
 Munte (Bremen), ein Wohnplatz im Bremer Landgebiet

als Familienname:
 Axel Munte, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns  
 Hans Munte (1859–1927), deutscher Industrieller und Politiker (DDP)
 Herbert Munte (1899–1961), deutscher Unternehmer 
 Glockengießerei Munte

Siehe auch:
 Munthe